Licking River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Licking River (Kentucky), Fluss in Kentucky
 Licking River (Ohio), Fluss in Ohio